Ryde Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Ryde Kirke (Holstebro Kommune) – en kirke i Ryde Sogn i Holstebro Kommune
 Ryde Kirke (Lolland) – en kirke i Ryde Sogn i Lolland Kommune